

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Sokołowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Sokołowice – kolonia wsi Sokołowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Oleśnica 
 Sokołowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce 
 Sokołowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Przemęt